Ганієв Набі Ганієвич, Набі Ганієв (узб. Nabi G'aniyev; повне ім'я: Набі Ганієвич Ганієв; *15 вересня 1904, Ташкент, Російська імперія — 29 жовтня 1952, там же, Узбецька РСР) — узбецький кінорежисер і кіноактор.
 Ганієва Зіба Паша-кизи — учасниця Великої Вітчизняної війни, радист, снайпер, розвідник.
 Ганієва Айбіке Мамедівна, Айбіке́ Маме́дівна Гані́єва (рос. Айбике Мамедовна Ганиева; *1938 — 2012) — російська дагестанська фольклористка; збирачка, дослідниця і популяризаторка.
 Ганієва Тамара Ахметшарифівна — башкирська поетеса, перекладачка і драматург.